Лу́кас Робе́рто Ферна́ндес (; 12 июня 1999, ) — аргентинский футболист, нападающий клуба «».

Карьера 
Начинал играть в рядах клуба «Индепендьенте Ривадавия». В стартовом отрезке сезона 2018/19 в матчах против «Лос Андеса, «Сентраль Кордовы» и «Платенсе» оставался на скамейке запасных основной команды. 3 февраля 2019 года дебютировал за «Индепендьенте Ривадавию», заменив  за двадцать минут до конца матча.

Статистика

Примечания 
 

Родившиеся в 1999 году
Родившиеся в провинции Мендоса
Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Индепендьенте Ривадавия»
Игроки ФК «Джомо Космос»